Приви́вка:

 Прививка, или вакцинация, — метод профилактики инфекционных заболеваний.
 Прививка (ботаника) — способ вегетативного размножения плодовых растений.